Jussupow bzw. anglisiert Yusupov ist der Familienname folgender Personen:

 Alija Jussupowa (* 1984), kasachische Turnerin, siehe Älija Schüssipowa
 Alisher Yusupov (* 1998), usbekischer Judoka
 Artur Jussupow (* 1960), russisch-deutscher Schachspieler
 Artur Rimowitsch Jussupow (* 1989), russischer Fußballspieler
 Benjamin Yusupov (* 1962), tadschikischer Komponist und Dirigent

 Damir Kassimowitsch Jussupow (* 1977), russischer Pilot, Held der Russischen Föderation
 Felix Felixowitsch Jussupow (1887–1967), russischer Adeliger, Mörder Rasputins
 Nikolai Borissowitsch Jussupow (1750–1831), russischer Staatsmann und Kunstsammler
 Raul Yusupov (1980–2005), georgischer Ministerialangestellter, starb mit dem Premierminister
 Sherzodjon Yusupov (* 1982), usbekischer Gewichtheber
 Sinaida Iwanowna Jussupowa (1809–1893), russische Hofdame
 Usman Jussupow (1900–1966), sowjetisch-usbekischer Politiker
 Ysmajyl Jussupow (1914–2005), sowjetisch-kasachischer Politiker

Jussupow steht für:
 Jussupow (Adelsgeschlecht)